Кинг Клэнси Трофи (англ. King Clancy Memorial Trophy) — приз, ежегодно вручаемый игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Приз был подарен Лиге в 1988 году Советом Директоров НХЛ в память о Фрэнке (Кинге) Клэнси, бывшем игроке и тренере «Торонто Мейпл Лифс».

Победители

Ссылки 
King Clancy Memorial Trophy 

Награды НХЛ